Heim est un terme germanique équivalent des mots français foyer, maison et village. Il peut faire référence à :

Patronyme 

 Alan Heim (1936), monteur et producteur américain ;
 Albert Heim (1849-1937), géologue suisse ;
 Aribert Heim (1914-1992), médecin autrichien, recherché en tant que criminel nazi ;
 Arnold Heim (1882-1965), géologue suisse ;
Bea Heim (1946-), personnalité politique suisse ;
 Bruno Bernhard Heim (1911-2003), le premier nonce apostolique auprès de la Cour de St-James, en Grande-Bretagne depuis la Réforme ;
 Burkhard Heim (1925-2001), physicien allemand, inventeur de la théorie de Heim;
 Claude Heim (1912-2002), athlète français ;
 François-Joseph Heim (1787-1865), peintre français ;
 Ferdinand Heim (1895-1977), Generalleutnant allemand pendant la Seconde Guerre mondiale ;
 Georg Heim (1865-1938), homme politique allemand ;
 Henri Heim de Balsac (1899-1979), zoologiste français ;
 Jacques Heim (1899-1967), créateur de mode français, également costumier pour le théâtre et le cinéma ;
 
 Michel Heim (1945-), auteur de théâtre, metteur en scène, comédien et chanteur français ;
 Pál Heim (1875-1929), médecin pédiatre hongrois.
 Roger Heim (1900-1979), mycologue français ;
 Scott Heim (1966-), écrivain américain.

Toponyme 

 Heim est une commune du comté de Trøndelag en Norvège.
 Heim kirke est une église située en Norvège.

Autres 
 Hvarf / Heim, un double EP du groupe islandais Sigur Rós.
 Le commodore Schuyler F. Heim Bridge, un pont levant du port de Los Angeles (Californie).
 Le monument funéraire de Cartellier-Heim, un monument funéraire du cimetière du Père-Lachaise.
 La théorie de Heim, une tentative de « théorie unifiée » des interactions élémentaires.
 Heima, un film musical islandais.
 , un terme idiomatique allemand.

Voir aussi 

 
 
 
 

Homonymie
Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme